Diferentes significados do vocábulo Hamlet:

Artes
Hamlet, a obra de Shakespeare 
Hamlet (filme de 1913), com Johnston Forbes-Robertson
Hamlet (filme de 1948), com Laurence Olivier
Hamlet (filme de 1964), com Richard Burton
Hamlet (filme de 1969), com Nicol Williamson
Hamlet (filme de 1990), com Mel Gibson
Hamlet (filme de 1996), com Kenneth Branagh
Hamlet (filme de 2000), com Ethan Hawke

Localidades
Hamlet (lugar), assentamento ou povoado
Hamlet (Carolina do Norte)
Hamlet (Indiana)
Hamlet (Nebraska)